een biljet van tien euro
een biljet van tien Nederlandse gulden
Tienguldenstuk, een munt van tien Nederlandse gulden, te weten het gouden tientje of zilveren tientje
Tientje van Lieftinck, de tien gulden die alle Nederlanders in 1945 kregen tijdens de grote geldzuivering georganiseerd door minister van Financiën Piet Lieftinck
een groep van tien kralen aan een rozenkrans, voorstellende tien weesgegroetjes